Chocolatier é um jogo casual de estratégia e marketing desenvolvido pela Big Splash Games e distribuído pela PlayFirst. O jogador tem como objetivo administrar as fábricas da família Baumeister, a Confeitos Baumeister. O jogador pode mover-se por cidades em busca de novos negócios e ingredientes, enquanto administra a produção e revende seus produtos.

Chocolatier foi o primeiro jogo desenvolvido por um trio de designers da Big Splash Games, que permaneceram empregados enquanto desenvolviam o protótipo quando encontravam tempo livre. O protótipo foi inicialmente rejeitado pela empresa, que depois deu continuidade ao projeto, quando a PlayFirst-up enxergou potencial e completou os gastos. O jogo teve uma boa recepção dos críticos após seu lançamento, entre os críticos a qualidade mais apontada foi o mini-jogo que é requisito para a fabricação dos chocolates, os gráficos e os sons da era vitoriana.

O a primeira versão do jogo foi lançado para download digital no dia 1 de março de 2007 e em CD-ROM em 27 de setembro de 2007. Chocolatier ainda teve ainda duas continuações: Chocolatier 2: Secret Igredients, lançado em 2008 e Chocolatier 3: Decadence by Design, lançado em 2009.

Modos de jogo

Modo História 
No Modo história, o jogador é escolhido por Evangeline Baumeister para ajudar a recuperar o empório dos Confeiros Baumeister que foi destruído pela sua irmã mais nova, Rowena Baumeister, anos atrás.

Durante o jogo, pode-se vistar mais de 14 cidades espalhadas pelo mundo como: Rio de Janeiro, Galápagos, São Francisco, Mérida entre outras. Nas cidades existem lojas de bomboms, fábricas de chocolate e locais onde se pode cumprir "missões" para recuperar as 64 receitas da família Baumeister.

Jogo livre 
No modo de Jogo Livre o jogador pode administrar as cidades já desbloqueadas e pode usar as receitas já descobertas com um pequeno dinheiro inicial.

Ligações externas
Página oficial 

Jogos eletrônicos de 2007
Jogos para Windows